Pörlitz bezeichnet:

zwei Ortsteile von Ilmenau, siehe Oberpörlitz und Unterpörlitz
einen bis zu 585 m hohen Höhenzug nördlich von Ilmenau, auf dem die beiden Dörfer liegen, siehe Pörlitzer Höhe
ein Plattenbaugebiet aus den 1980er-Jahren nördlich von Ilmenau am Südhang der Pörlitzer Höhe, siehe ebenfalls Pörlitzer Höhe.
einen Bahnhof an der Strecke Erfurt–Ilmenau, siehe Bahnhof Ilmenau Pörlitzer Höhe